Solomatin () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Jurjewitsch Solomatin (* 1975), russischer Fußballspieler
 Michail Dmitrijewitsch Solomatin (1894–1986), sowjetischer General